Beuvillers (Calvados)
 Beuvillers (Meurthe-et-Moselle)